Василий Михайлович Киндрацкий (; 10 марта 1963, Струпков, Коломыйский район, Ивано-Франковская область, УССР, СССР — 28 мая 2015, Водяное, Ясиноватский район, Донецкая область, Украина) — украинский военный и политический деятель, заместитель главы Львовской краевой организации Народного руха Украины и глава Николаевской районной государственной администрации с 2005 по 2010 годы; во время войны в Донбассе — заместитель командира батальона «ОУН». Был известен под позывным «Кондрат» или «Киндрат».

Биография

Молодость 
Родился 10 марта 1963 года в деревне Струпков Коломыйского района Ивано-Франковской области УССР. Окончил в 1980 году Отынийскую среднюю школу, в 1981 году — Коршовское сельскохозяйственное училище по специальности «тракторист-машинист». Срочную службу в советской армии проходил с 1981 по 1983 годы, в 1989 году окончил Львовский государственный университет имени Ивана Франко, факультет журналистики.

Профессиональная деятельность 
Киндрацкий работал корреспондентом газеты «Роздольский строитель» в 1989—1990, редактором газеты «Вестник Роздолья» в 1990—1993 годах. С 1993 по 1995 годы — заместитель директора промышленного предприятия «Довира», с 1995 по 2005 годы — директор муниципального промышленного предприятия «Копия». С 2001 года член Украинской народной партии, в 2008 году возглавил Николаевское районное отделение партии. Был руководителем районного избирательного штаба кандидата в Президенты Украины Виктора Ющенко. С 2005 года возглавлял Николаевскую районную государственную администрацию во Львовской области, с 2006 года — депутат Николаевского районного совета от УНП (обе должности оставил в 2010 году). В 2008 году получил степень магистра государственного управления, окончив Львовский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины. С 2010 года числился как частный предприниматель.

Война на Донбассе 

В 2014 году Киндрацкий отправился добровольцем в зону АТО в составе батальона «ОУН». Участвовал в боях в Водяном. 28 мая 2015 года во время танкового обстрела позиции «Шахта» у Водяного в результате прямого попадания из танка Т-72 Василий Киндрацкий получил тяжёлые ранения. В течение 40 минут врачи боролись за его жизнь, но констатировали вскоре смерть. Похоронен на Лычаковском кладбище на поле № 76, панихида прошла в храме святых апостолов Петра и Павла.

Семья 
Жена — Галина Ярославовна Киндрацкая (род. 1964). Дети: Ангелина (2004), Ярослав (2007).

Память 
20 февраля 2016 года в Николаеве-на-Днестре открыта мемориальная доска в честь Василия Киндрацкого, установлена на фасаде здания Николаевского районного совета, а позднее была названа и улица в честь Киндрацкого. Председатель ОУН Богдан Червак также предложил назвать именем погибшего 2-ю десантно-штурмовую роту батальона ОУН.

Награды 
 Орден Богдана Хмельницкого III степени (посмертно, указ от 21 августа 2015) — за значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие украинского государства, активную гражданскую деятельность, значительные трудовые достижения и высокий профессионализм
 Орден «Народный Герой Украины» (посмертно, 23 июня 2015)

Примечания

Ссылки 

 
 Автобіографія. Кіндрацький Василь Михайлович 
 Василь Кіндрацький запрошує на презентацію батальйону ОУН 
 Миколаївська районна державна адміністрація Львівської області 
 На передовій загинув львів'янин Василь Кіндрацький 
 На Донбасі загинув заступник голови Львівської крайової організації НРУ Василь Кіндрацький 

Погибшие в вооружённом конфликте на востоке Украины
Выпускники Львовского университета
Похороненные на Лычаковском кладбище
Главы районных государственных администраций Украины
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании